Тара́сов — російське прізвище, що походить від імені Тарас.

А 
 Тарасов Анатолій Володимирович (1918-1995) — радянський футболіст та хокеїст.
 Тарасов Андрій Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасов Артем Михайлович (1950-2017) — російський підприємець, кандидат в президенти Росії на виборах 1996 року.

В 
 Тарасов Вадим Геннадійович (1976) — російський хокеїст
 Тарасов Валентин Миколайович (* 1966) — український актор
 Тарасов Валерій (1940-2013) — український письменник, прозаїк
 Тарасов Володимир Володимирович (1951) — народний депутат України
 Тарасов Володимир Володимирович (1977) — український історик
 Тарасов Володимир Павлович (* 1938) — соліст опери Одеського державного академічного театру опери та балету. Заслужений артист УРСР, народний артист України
 Тарасов Віктор Миколайович — український генерал, Заслужений працівник освіти України, кандидат військових наук, професор.

Г 
 Тарасов Георгій Тарасович (1924—2005) — радянський воєначальник, генерал-полковник.
 Тарасов Герман Федорович (1906-1944) — радянський воєначальник, учасник німецько-радянської війни, генерал-майор
 Тарасов Григорій Іванович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, гвардії підполковник.

Д 
 Тарасов Дмитро Віталійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Тарасов Дмитро Євгенович (1979) — російський хокеїст
 Тарасов Дмитро Іванович (1986-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасов Дмитро Олексійович (1987) — російський футболіст.

Є 
 Тарасов Євген Петрович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, лейтенант.

І 
 Тарасов Іван Трохимович (1849—1929) — український і російський правознавець.

К 
 Тарасов Костянтин Миколайович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, старший сержант.

Л 
 Тарасов Лука Федорович (1913-1990) — радянський військовий, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, лейтенант.

М 
 Тарасов Микола Арсентійович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, лейтенант.

О 
 Тарасов Олег Сергійович (1984) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Тарасов Олександр Олександрович (1990) — російський хокеїст
 Тарасов Олексій Кіндратович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, капітан.

П 
 Тарасов Павло Тимофійович (1914-1944) — радянський військовий льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу, учасник другої фінської та німецько-радянської війн, майор.
 Тарасов Петро Іванович (* 1926) — український організатор кіновиробництва
 Тарасов Петро Максимович — радянський військовий танкових військ, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, капітан.
 Тарасов Петро Михайлович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу, учасник німецько-радянської війни, капітан.

С 
 Тарасов Сергій Андрійович (нар. 1952) — український художник-постановник у кіно («Трень-брень» (1994), «Як коваль щастя шукав» (1999) та ін.).
 Тарасов Сергій Сергійович (* 1933) — російський сценарист, режисер
 Тарасов Станіслав Васильович (1937-2018) — російський (карельський) поет, мисливець.

Ю 
 Тарасов Юрій Іванович (1960-2000) — радянський, український футболіст, найкращий бомбардир харківського «Металіста»
 Тарасов Юрій Михайлович (1912-1995) — доктор історичних наук

Див. також 
 Тарасова

Примітки 

Російські прізвища